Демчук — фамилия.

Известные носители:
 
 Демчук, Иван Нестерович (1903—1980) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Демчук, Михаил Иванович (1946—2016) — советский и белорусский физик и государственный деятель, член-корреспондент Национальной АН Белоруссии.
 Демчук, Николай Васильевич (род. 1949) — советский партийный, хозяйственный и российский государственный деятель.
 Демчук, Раиса Егоровна (1931—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Демчук, Сергей Васильевич (род. 1963) — советский и российский футболист.

См. также 
 Демчог
 Демченко